WSM (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Wereldsolidariteit, een Belgische NGO
 Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, een Nederlandse voormalige tram- en busmaatschappij 
 De drieletterige ISO 3166-1 code van Samoa
 World's Strongest Man, Engelstalige aanduiding voor de Sterkste Man van de Wereld